Мшвилдадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мшвилдадзе, Леван Александрович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мшвилдадзе, Василий Порфирьевич (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.